Roinville (Essonne)
 Roinville (Eure-et-Loir)